

Aziende e Associazioni 
 DECA – associazione non profit statunitense
 DECA (Defence Electronics and Components Agency) – azienda di elettronica britannica
 DECA Games – azienda di videogiochi tedesca

Editoria 
 Deca-press – agenzia di stampa moldava

Istituzioni 
 DeCA (Defense Commissary Agency) – agenzia del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America

Numeri 
 Deca – prefisso che deriva dalla parola greca δέκα (dieci)

Persone 
 Deca – musicista italiano, pseudonimo Federico De Caroli

Pagine correlate 
 Deka